Пуенте де Фијеро има више значења:

 Пуенте де Фијеро, Инвернадеро (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуенте де Фијеро (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуенте де Фијеро (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуенте де Фијеро (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуенте де Фијеро (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуенте де Фијеро (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику